Harrisonville – comunità non incorporata dell'Illinois
Harrisonville – comune del  Missouri